Оптимальный вариант — советская и российская рок-группа.

История

Первый период 
Группа основана выпускниками московской математической школы № 625 Олегом Чилапом, Петром Аникиным и Александром Липницким. С 1980 по 1981 барабанщиком коллектива был Валерий (Лера) Чилап — старший брат лидера группы Олега.

В начале своей карьеры группа с успехом выступала в московских институтах и школах. Концертные записи этих выступлений вошли в до сих пор не изданный альбом «Старые грехи». Но с 1982 года группа на несколько лет прекращает концертные выступления — музыканты обучаются в Студии Джазовой Импровизации при ДК «Москворечье».

В 1984 к «Оптимальному Варианту» присоединяется Сергей Андрейцев (Зерги) и Валерий Челиканов (последний в качестве барабанщика). С этого момента группа «Оптимальный Вариант» вступает во второй период своей истории.

Второй период 
Во второй половине 1980-х годов музыка группы представляет собой смесь традиционного московского рока, русского фолка, блюза, рок-баллады и психоделического рока. Эта смесь различных направлений и определяла звучание группы «Оптимальный вариант» в то время. В 1986 музыканты записывают первый официальный альбом Пошли-На….

В 1988 году во Франции выходит CD-сборник русского рока, который открывает песня «Оптимального Варианта» «Гражданская Война». Французская телекомпания «Антенн-2» выпускает клип с этой песней группы. Эмигрантская и национальная пресса Франции высоко оценивают работу музыкантов. В это же время финское и итальянское телевидение создают программы об «Оптимальном Варианте».

Осенью 1988 группу приглашает для сотрудничества известный менеджер Ованес Мелик-Пашаев. «Оптимальный вариант» отправляются в Днепропетровск на международный рок-фестиваль «Ветры Перемен», где становятся лауреатами, а Олег Чилап награждается специальным призом «За лучшую поэзию». В этом же году коллектив получает приглашения на концерты в Чехословакию и Польшу.

1989 год принёс группе звание лауреатов международного фестиваля «Битломания» в городе Днепродзержинск и специальный приз «За верность идеям Джона Леннона». Проходят длительные и успешные гастроли по стране, с ноябре ведётся студийная работа над записью альбома Эй, Мельник!, который увидел свет в сентябре 1991 года. Сами музыканты определяют стиль своей дебютной пластинки как «дверной рок» (рок распахиваемых ногой дверей).

В 1992 году ведётся запись импрессионистского альбома Здравствуйте, госпожа Пчела по полотнам Винсента Ван Гога и Поля Гогена. В то же время стихи Олега Чилапа публикуются в антологии русскоязычной рок-поэзии «Альтернатива», а в 1993 году он принят в Союз Литераторов России, где до сих пор возглавляет секцию рок-поэзии.

С 1992 по 1993 музыканты создают представительство древнегреческого бога Диониса в Москве, также начинают работать сразу над двумя альбомами: «Сады Диониса» (по античной мифологии) и над циклом самых ранних своих романтических песен.

В 1994 году на CD вышел альбом «Эй, Мельник!», а в 1995 — «Здравствуйте, госпожа Пчела».

Тем временем группу оставляет Валерий Челиканов, увлечённый идеей сольного проекта. Заручившись поддержкой студийного барабанщика Игоря Комарова «Оптимальный Вариант» приступает к записи альбома «Шверинка», включившего в себя старые, романтические песни коллектива. Имя пластинке было дано по названию Улицы Яблочных Лет музыкантов, той, где они провели свои детские годы. Выходом альбома в 1996 году ознаменовалось начало нового, третьего периода в творчестве «Оптимального варианта».

Третий период 

К этому времени музыкантам удалось синтезировать жёсткое психоделическое звучание, которым отличаются работы 89-92 годов, с романтическими мелодиями, свойственными их ранним лирическим песням, сформировав тем самым современный стиль группы «Оптимальный вариант»
В мае 1997 года группа «Оптимальный Вариант» проводит на крыше московского кинотеатра «Таллин» фестиваль «Улица Яблочных Лет», ставший с тех пор ежегодным. Фестиваль получил широкое освещение в российских СМИ.

В 1998 записывается новый CD — «Рыжий Альбом». В том же году выходит поэтический сборник Олега Чилапа «Репей'йа», за который автор был удостоен литературной премии «Словесность» в 2006 году

1 сентября 1999 года музыканты основали компанию «Репей» для издания музыки и литературы, как собственного сочинения, так и созвучных в творчестве авторов.

Летом 2002 «Оптимальный вариант» записывает альбом Имэйлы, а осенью того же года выходит альбом «Женщина с тараканами».
В январе 2003 «Moroz Records» выпускает сборник лучших песен группы в популярной серии «Легенды Русского Рока».

С 2005 по 2006 ведётся работа над альбомом Гринвич.

Осенью 2005 журналы «Автозвук» и «Аудио-Видео» выпускают сборник «Незабытые легенды», где «Оптимальный Вариант» представлен песней «Следы на Луне» с альбома Гринвич.

В 2006 году выходит первое прозаическое произведение Олега Чилапа — «Восемь Рук, Чтобы Обнять Тебя», книга становится одним из самых продаваемых бестселлеров. В том же году выходит сольный альбом Чилапа Лады.

С начала 2007 «Оптимальный Вариант» активно выступает в московских клубах. В группе появляется новый барабанщик — Олег «Леший» Назаров.

Музыканты работают над альбомом Женьшень.

В 2010 к группе присоединился Владимир "Влад" Зайчиков и занял место постоянного барабанщика.

Дискография 
 1988 — ПошлиНа
 1989 — Эй. Мельник!
 1991 — Женщина с тараканами
 1992 — Здравствуйте, госпожа Пчела
 1996 — Шверинка
 1998 — Рыжий Альбом
 2002 — Имэйлы
 2006 — Гринвич
 2010 — Рок и лирика

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Официальный сайт Олега Чилапа
 Оптимальный Вариант  на Яндекс.Музыке
 История группы 
 Дискография группы 
 Русский рок. Малая энциклопедия
 Рок в СССР /вебархив/

Музыкальные коллективы СССР
Музыкальные коллективы России
Рок-группы СССР
Рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году